Buggle ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Buggle (1933–2011), deutscher Psychologe und Religionskritiker
 Wilhelm Buggle (1915–1989), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Bugle
 Buckle